Улица Подво́йского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Подвойского — улица в Астрахани.
 Улица Подвойского — улица в Калуге.
 Улица Подвойского — улица в Москве.
 Улица Подвойского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Подвойского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Подвойского — улица в городе Уфе.

Украина 
 Улица Подвойского — прежнее название улицы Олены Пчилки в Виннице.
 Улица Подвойского — прежнее название улицы Осипа Бодянского в Днепре.
 Улица Подвойского — улица в Донецке.
 Улица Подвойского — прежнее название улицы Инженера Веденеева в городе Запорожье.
 Улица Подвойского — улица в Киеве.
 Улица Подвойского — прежнее название Парусной улицы в Николаеве Николаевской области.
 Улица Подвойского — прежнее название улицы Алексея Флёрова в Чернигове.

См. также 
 Площадь Подвойского